Фальстарт:

 Фальстарт — в лёгкой атлетике — начало движения атлета ранее выстрела стартового пистолета.
 «Фальстарт» — австралийский короткометражный фильм 1993 года режиссёра Джейн Шнайдер.